Санато́рное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Санаторное — прежнее название населённого пункта Санаторий Мерке Меркенского района Жамбылской области.

Россия 
 Санаторное — посёлок городского типа в Городском округе Ялта/Ялтинском городском совете Крыма.
 Санаторное — село в городском округе «Южно-Сахалинск» Сахалинской области.

См. также 
 Санаторный